Ел Асикате има више значења:

 Ел Асикате (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Асикате (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Асикате (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику